Типографическое руководство () — главный труд итальянского издателя и типографа Джамбаттисты Бодони, написанный в Парме. Содержит обширную коллекцию шрифтов, которые Бодони разработал в качестве типографа и издателя и адаптировал для изготовления печатных форм. Включает более 600 нарезок, латинские и экзотические шрифты, тысячу орнаментов и гравюр, разработанных великим типографом.

Manuale Tipografico был опубликован вдовой Бодони Маргеритой далл’Альо в 1818 году (сам Бодони умер в 1813 году) тиражом всего 250 экземпляров в двух томах и был посвящён новой правительнице Пармы, герцогине Марии-Луизе. По некоторым сведениям, вдова временно приостановила печатание всех печатных изданий до тех пор, пока не будет напечатан тираж Manuale Tipografico.

Фотографии страниц этой работы теперь доступны на компакт-диске.

Примечания

Литература 
 Handbuch der Typographie, manuale tipografico. Hrsg. von Stephan Füssel. Köln 2011.

Ссылки 
 Введение Бодони к Manuale Tipografico на www.giambattista.de

Типографика